Иван Семёнович Карпов по прозванию Клык и Большой — воевода во времена правления Василия III Ивановича и Ивана IV Васильевича Грозного.

Из дворянского рода Карповы, ветвь Рюриковичи. Второй сын Семёна Карповича. Имел братьев: Петра, воеводу Ивана Меньшого и Василия по прозванию Ложка, родоначальника дворян Ложкины.

Биография 
Упомянут боярским сыном. В январе 1526 года, в день бракосочетания великого князя Василия III с княжной Еленой Васильевной Глинской, в свадебном поезде вторым нёс из церкви государеву свечу. В 1534 году третий воевода на Мещере. В 1537 году в Нижнем Новгороде третий воевода за городом. В марте 1544 года второй воевода третьего Ертаульного полка в Казанском походе нагорной стороною. В апреле 1549 года третий воевода девятого Передового полка в шведском походе. В сентябре 1551 года третий воевода второго Передового полка в походе к Полоцку.

Семья 
От брака с неизвестной имел двух сыновей:

 Карпов Пётр Иванович.
 Карпов Юрий Иванович — воевода.

Литература 

 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Карпов Иван Семёнович. стр. 144; 146.
 Сост. А.В. Антонов. Памятники истории русского служилого сословия. - М.: Древлехранилище. 2011. Рец. Ю.В. Анхимюк. Ю.М. Эскин. Род Фоминских и Березуйских князей. Глава 33. стр. 123-124. ISBN 978-5-93646-176-7. //РГАДА. Ф.201. (Собрание М.А. Оболенского). Оп. 1. Д. 83.

Иван